Le Football Club Chalonnais est un club français de football basé à Chalon-sur-Saône.

Depuis la saison 2013-2014, Chalon évolue en Régional 1 ().

Historique 
Le club a été créé le . La plus belle saison du club chalonnais intervient lors de la saison 1985-1986 en Division 3 avec une 6 place mais a lutté pour une montée en Division 2. 
L'ancien international français Jean-Pierre Adams ainsi que le polonais Josef Klose (père de Miroslav Klose, international allemand) terminèrent leur carrière à Chalon.

Depuis les années 2000 
Le FC Chalon évolue aujourd'hui en Régional 1. 
Lors de l’édition 2001/2002, le club atteint les 32 ème de finale de la Coupe de France avec un match mémorable face aux pensionnaires de L1, le CS Sedan. Les Chalonnais tout près de l’exploit s’inclineront 2-3 après prolongation.

Résultats sportifs

Palmarès 
 Champion DH Bourgogne (8) : 1956, 1959, 1971, 1973, 1981, 1997, 2000 et 2012.
  de la Coupe de France en 2001 (éliminé par le Stade de Reims "National") et 2002 (éliminé par le CS Sedan-Ardennes "Ligue 1").

Résultats par saison

Stade 
Situé au complexe du Stade Léo Lagrange (Terrain Jean-Pierre Adams). Ce terrain à une capacité de  places dont  places assises.

Personnalités du club

Entraîneurs 

 1999-2000 :  Daniel Bréard

Joueurs emblématiques 

 Jean-Pierre Adams - 
 Jeannot Reiter - 
 Jozef Klose - 
 Patrick Rey - 
 Alain Richard - 
 Eric Bernaud - 
 Roger Genieux - 
 Hervé Monvoisin - 
 Michel Bouillin - 

De très grands joueurs ont porté les couleurs du Football Club Chalonnais (voir ci-dessus), dont le grand défenseur de l'OGC Nice, du Nîmes Olympique, du Paris Saint-Germain (et de l'équipe de France), Jean-Pierre Adams. Mais aussi le Luxembourgeois Reiter et le Polonais Klose, père du grand joueur allemand Miroslav Klose. D'autres joueurs ont marqué l'histoire du club. Bouillin, Polz mais aussi Richard. Patrick Rey a quant à lui joué en catégorie de jeune au club, avant de partir à l'INF Vichy, pour ensuite faire une carrière de joueur professionnel.

Annexes

Sources 
 Fiche sur le FC Chalon (Bilan saison par saison)
 Le Journal de Saône-et-Loire

Notes et références

Notes

Références

Lien externe

Navigation 

Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Club sportif à Chalon-sur-Saône